Антон Фердинанд Ленс (; 28 ноября 1884, Батавия — 18 октября 1955, Зейст) — нидерландский футболист, игравший на позиции полузащитника. Наиболее известен как игрок клуба ХБС, в составе которого дважды выигрывал чемпионат Нидерландов.

В составе сборной Нидерландов сыграл два товарищеских матча.

Личная жизнь 
Антон Фердинанд родился в октябре 1884 года в Батавии в районе Местер Корнелис. Отец — Антон Фердинанд Ленс, был председателем Совета юстиции в Семаранге, мать — Росина Луиза Борел, оба родителя были родом из Семаранга. Помимо него, в семье был ещё старший сын по имени Луи.

Ленс был женат дважды, в возрасте двадцати пяти лет он женился на певице Каролине Холленбах, которая была родом с острова Ява. Их брак был зарегистрирован 12 июля 1909 года в городе Юбберген в провинции Гелдерланд. На тот момент Антон был инспектором внутреннего управления в Голландской Ост-Индии. Позже супруги развелись.

В июне 1923 года Антон женился на 30-летней Йоханне Фредерике Ньивенхёйс, уроженке города Хенгело. 

Умер 18 октября 1955 года в возрасте 70 лет в Зейсте.  Церемония кремации состоялась в крематории кладбища Вестервелд.

Матчи и голы за сборную 

Итого: 2 матча / 0 голов; 2 поражения.

Достижения 
 ХБС
 Чемпион Нидерландов (2): 1903/04, 1905/06
 Победитель турнира «Серебряный мяч» (2): 1905, 1907

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте voetbalstats.nl 

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК ХБС